Die Virginia Slims of Pennsylvania 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Hershey, Pennsylvania. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 25. Februar bis 3. März 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Hershey (Pennsylvania)